Го́лда — еврейское имя:

 Голда Евгеньевна Виноградская — украинский модельер и общественный деятель.
 Голда Елин — израильская общественная деятельница, защитница сионистских идеалов. 
 Голда Меир — израильский политический и государственный деятель.

Также 
 Голда, галда — говор, крик, шум, брань, спор или бранчивый человек, горлан, крикун.
 Голд